Natalie Jane Teeger, née Davenport, est un personnage fictif de la série américaine Monk. Elle est devenue l’assistante personnelle d’Adrian Monk après que son ancienne assistante, Sharona Fleming, l’eut quitté pour aller au New Jersey. Le personnage est interprété par Traylor Howard.

Natalie Teeger a été introduite dans la série après que USA Network eut renvoyé pour des motifs financiers l’actrice Bitty Schram qui interprétait Sharona Fleming au milieu de la troisième saison.

Relation avec Adrian Monk 
Natalie a rencontré Adrian Monk pour la première fois dans l'épisode Monk cherche une remplaçante (épisode 3.10), alors qu'il enquêtait sur deux inconnus qui s'étaient introduits dans sa maison. Elle a tué l'un d'eux dans un acte d'autodéfense. Son ancienne assistante Sharona étant partie dans le New Jersey avec son ex-mari et son fils, Monk recherchait une nouvelle assistante. Natalie l’a aidé dans l’enquête et quand Monk a remarqué qu’elle n’était pas pleinement heureuse dans son travail, il lui a demandé si elle acceptait de devenir sa nouvelle assistante. Au début, elle a refusé, mais au cours de l’enquête, Monk a prouvé qu’il aimait sa fille Julie Teeger (quand il a préféré laisser un fragment de roche lunaire coûtant deux millions de dollars pour pouvoir sauver le poisson rouge de sa fille). Natalie a donc changé d'avis et elle a accepté de devenir son assistante. 

Natalie est différente de Sharona qui était un peu plus maternante et proche de Monk qu'elle. Ainsi, contrairement à Sharona, elle n'appelle pas son patron par son prénom, mais « Monsieur Monk », mettant ainsi plus de distance avec lui. Natalie, tout comme la précédente assistante, oblige souvent Monk à faire des choses qu'il ne se croyait pas capable de faire, comme surmonter certaines de ses phobies.

Tout comme Sharona, à deux reprises elle quitte temporairement son emploi d'assistante : elle présente la loterie sur une chaine télévisée, cette activité lui prenant de plus en plus de temps. Puis lorsque Monk réintègre la police, elle devient l'assistante d'un directeur de label musical, avec des conditions de travail beaucoup plus avantageuses (elle l'accompagne en jet pour rencontrer le groupe Coldplay).

Tout comme Sharona, elle a de nombreux différends avec son patron lorsque celui-ci refuse de l'augmenter (elle apprendra, lorsqu'elle rencontrera Sharona, qu'elle est payée moins bien qu'elle), oublie de la payer, alors qu'il a des dépenses larges à côté, par exemple en continuant à louer le bureau de Trudy alors qu'il est inoccupé.

Biographie 
Natalie a suivi des études en Grèce dans le cadre d’un Programme d’échange. Elle y a fréquenté une plage pour nudistes. L'été après ses études au lycée, elle a travaillé dans un centre commercial où son patron l'a un peu trop poursuivi de ses assiduités. Elle a un tatouage. Elle a travaillé dans un bureau pendant deux semaines ; emploi vite abandonné car elle ne pouvait supporter la même routine chaque jour. Elle a effectué un séjour en prison dans le Vermont pour avoir défenestré un homme afin de protéger un ami. Elle a travaillé en tant que croupier dans un casino à Las Vegas pendant deux années, du vivant de son mari. Natalie a occupé plusieurs emplois, y compris barmaid, travail qu'elle a quitté pour devenir l'assistante de Monk.

Natalie a conduit plusieurs modèles d'automobiles au cours des différents épisodes : une Nissan Quest et une Jeep Grand Cherokee dans ses premières apparitions ; une Ford Escape de 2007, une Buick Lucerne, une Audi A3, une Nissan Sentra et récemment une Hyundai Genesis.

Famille 

Natalie vient d’une famille extrêmement fortunée, troisième plus grand fabricant de dentifrice dans le monde, une compagnie fondée par son grand-père Neville Davenport. Elle possède une voiture Nissan, une Buick, une Jeep et une Audi, cadeaux de ses parents. Sa décision d’épouser un homme de condition modeste l'a éloignée de ses parents, Bobby et Peggy Davenport. Pendant des années, sa mère Peggy a refusé de placer sur son piano les photos du mariage de Natalie car elle considérait ce mariage comme illégitime, bien qu'elle et le reste de la famille adorent Julie. À la fin de l’épisode Monk va à la noce, elle décide finalement de mettre une photo de Natalie avec son mari sur le piano.

Natalie a un frère, Jonathan, qu'elle a sauvé de sa nouvelle épouse meurtrière, Theresa, qui ne visait que la fortune de sa famille. 

Son mari Mitch était un pilote d'avion de chasse dans la marine qui fut tué dans la guerre du Kosovo en 1998. Ils ont eu une fille Julie, une adolescente (elle avait onze ans lors de sa première apparition dans la série). Julie croit que son père est mort en héros, mais en réalité les détails de sa mort sont très obscurs : il essayait d'abandonner son équipe quand il a été tué. Avant sa mort, Mitch a donné à Julie un poisson familier (un carassin doré) appelé  Henry, et que Natalie remplaçait secrètement tous les ans afin qu sa fille ne se rende pas compte que le poisson original était mort.

À l'instar de Sharona, l'assistante précédente de Monk, les enquêtes lui permettent de rencontrer des hommes et de nouer des relations amoureuses. Cependant, les situations font qu'elle finit régulièrement par abandonner ces relations, par exemple lorsqu'elle apprend que le médecin avec qui elle sortait a été atteint de la lèpre, qu'il assure avoir soignée.

Natalie est contactée par Steven Albright, le meilleur ami de Mitch, alors qu'il a besoin d'aide pour résoudre un meurtre dans le sous-marin dans lequel il travaille. Celui-ci lui révèle qu'il avait eu un faible pour elle. Décidant d'avancer après le décès de Mitch, elle commence à entretenir une relation amoureuse avec Steven.

Références

Liens externes
 

Personnage de Monk
Naissance en avril 1973